El término inglés bootstrapping puede referirse a:

 Bootstrapping (informática), el proceso de arranque de una computadora
 Bootstrapping (estadística), método de remuestreo
 Bootstrapping (negocios), el hecho de iniciar un negocio con muy poco capital
 Bootstrapping (electrónica), un tipo de retroalimentación positiva en un circuito analógico

El término inglés bootstrap puede referirse a:

 Bootstrap (framework), framework CSS